Ängbyplan – zona di Västerort, Stoccolma
 Ängbyplan – stazione della metropolitana di Stoccolma